Albuquerque se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Byron Wilson Pereira de Albuquerque
 Gilberto S. Albuquerque